Plan B har flere betydninger:

 Plan B (musiker), (født 1983) fra England 
 Plan B (tv-serie), fra 2002 instrueret af Anette Pilmark
 Plan B (teater), i København
 Plan B (film fra 2009), instrueret af Marco Berger